Калина може бити:

 Калина, врста жбуна
 , женско име

Насеља

Бугарска 

 , насеље у Видинској области
 , насеље у Добричкој области

Румунија 

 Калина (Валча), насеље у округу Валча
 Калина (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин

Личности  

 Свјатослав Паламар, познат по надимку Калина, капетан Националне гарде Украјине и заменик команданта неонацистичког пука Азов

Види још 

 Каљина (вишезначна одредница)